
Termin -{CAO}- ima više značenja.

 Kalcijum oksid, negašeni kreč
 Hlorofilid-a oksigenaza, enzim
 Cao (kinesko prezime)